Сейма — река в России, протекает по Балахнинскому и Володарскому районам Нижегородской области. Устье реки находится в 58 км от устья Оки (старица) по левому берегу. Длина реки составляет 42 км, площадь водосборного бассейна — 548 км². На реке Сейма расположен город Володарск. Возле устья реки проходит граница Московского и Волжского бассейнов внутренних водных путей, при этом сама река и судоходный канал до города Володарск относятся к Волжскому бассейну.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Горбатов до водомерного поста Новинки (устье), речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010301312110000034018.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 9,2 км: река Кругловище (Круговище) (лв)
 12 км: река Ремна (пр)
 15 км: река Юра (лв)
 26 км: река Саях (пр)

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Володарского района (Нижегородская область)
Реки Балахнинского района